Standseilbahn Lugano kann sich auf die folgenden Standseilbahnen beziehen:
 Standseilbahn Lugano–Bahnhof SBB
 San-Salvatore-Bahn
 Funicolare Monte Brè, Standseilbahn auf den Monte Bré
 Funicolare degli Angioli, Quartierseilbahn in Lugano, seit 1986 eingestellt